Ивановский район:

Россия 
 Существующие
 Ивановский район (Амурская область)
 Ивановский район (Ивановская область)

 Упразднённые
 Ивановский район (Костромская область) — 1930—1959
 Ивановский район (Краснодарский край) — 1934—1953
 Ивановский район (Оренбургская область) — 1927—1959
 Ивановский район (Приморский край) — 1926—1963

Белоруссия 
 Ивановский район (Брестская область)

Киргизия 
 Ивановский район (Киргизская ССР) — существовал во Фрунзенской области с 1942 по 1959 годы.

Украина 
 Ивановский район (Одесская область)
 Ивановский район (Херсонская область)
 Ивановский район (Луганская область) — район Луганской области, в 1959 году переименован в Краснолучский, в 1963 — упразднён